Sapara steht für:
 ein georgisches Kloster in der Nähe von Achalziche
 Marek Sapara (* 1982), slowakischer Fußballspieler